Schnittware steht für:

 das Ausgangsmaterial für Textilien, siehe Ellenwaren
 Holz-Halbzeug, siehe Schnittholz
 Gewürzkräuter und Blumen, siehe Kräutergärtnerei